Henri XX (, Offenbach – , Greiz) est souverain de la principauté de Reuss branche aînée de 1836 à sa mort.

Biographie 

Henri XX est le troisième fils du prince Henri XIII et de son épouse Wilhelmine-Louise de Nassau-Weilbourg. Il succède à son frère aîné Henri XIX, mort le  en ne laissant que deux filles.

Mariage et descendance 

Le , Henri XX épouse à Haid Sophie (1809-1838), fille du prince Charles-Thomas de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg. Ils n'ont pas d'enfants.

Henri XX se remarie le  à Hombourg avec Caroline-Amélie de Hesse-Hombourg, fille du landgrave Gustave de Hesse-Hombourg. Ils ont cinq enfants :
 Hermine ( – ), épouse en 1862 le prince Hugo de Schönburg-Waldenburg ;
 Henri XXI ( – ) ;
 Henri XXII ( – ) ;
 Henri XXIII ( – ) ;
 Marie ( – ), épouse en 1875 le comté Frédéric d'Ysenburg-Büdingen.

Liens externes 

Henri 20
Henri 20
Naissance en juin 1794
Naissance à Offenbach-sur-le-Main
Décès en novembre 1859
Décès à Greiz
Décès dans la principauté Reuss branche aînée
Décès à 65 ans
Principauté Reuss branche aînée
Prince de Reuss branche aînée